Blandy-les-Tours, commune française de Seine-et-Marne, connue pour son château fort du 
 Blandy, commune française de l’Essonne

 Stella Blandy (1836-1925), pseudonyme d'une romancière française
 Jessica Blandy est l’héroïne éponyme d’une série de bande dessinée.